Валлериус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Валлериус, Эрик (1878—1967) — шведский яхтсмен, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.
 Валлериус, Юхан Готтшальк (1709—1785) — шведский натуралист (естествоиспытатель), химик, минералог.